Heißer Schnee bezeichnet

die Filme

 Heißer Schnee (1972) (russ. Gorjatschi sneg / Горячий снег), sowjetischer Film, Regie Gawriil Jegiasarow
 Kommissar Beck: Heißer Schnee, zweiter Film aus der Krimireihe Kommissar Beck – Die neuen Fälle
 Tatort: Heißer Schnee, 161. Film aus der Krimireihe Tatort

den Roman

 Heißer Schnee (Bondarew) (russ. Gorjatschi sneg / Горячий снег), Roman von Juri Wassiljewitsch Bondarew

en:Hot Snow
ru:Горячий снег